Роговский — фамилия и топоним; имеет женскую форму Роговская.

Персоналии 
 
 Роговский, Вальтер (1881—1947) — немецкий физик.
 
 
 Роговский, Иван Алексеевич (1927—2003) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 
 Роговский, Николай Михайлович (1898—1937) — советский военный деятель, учёный-артиллерист. Комдив.
 Роговский, Павел (в монашестве Палладий; 1655—1703) — игумен Заиконоспасского монастыря, первый русский доктор философии и богословия, получивший учёную степень в Западной Европе.
 Роговский, Франц (род. 1986) — немецкий актер и танцовщик.

Топоним 
 Роговский — посёлок в Егорлыкском районе Ростовской области.
 Роговский — до 1913 г. название станицы Днепровская в Тимашёвском районе Краснодарского края.

См. также 
 Роговой
 Роговская
 Роговской